Arhidiakon je lahko:
Tomaž Arhidiakon, hrvaški zgodovinar
Arhidiakon, škofov namestnik